

Други 
 Пиеве (Pieve) – термин с историческо-религиозно значение и в по-широк смисъл архитектурен. Някои религиозни сгради със съставни имена се наричат синтетично „Пиеве“:
 Пиеве „Сан Джовани Батиста“, Канале д'Агордо
 Пиеве „Сант Андреа“, Черчина (Сесто Фиорентино)
 Пиеве „Сан Мартино“, Риве д'Аркано
 Пиеве „Сан Панкрацио“, Монтикиари
 Пиеве „Сан Виджилио“, Порчия
 Пиеве „Санти Джервазио е Протазио“, Нимис
 Пиеве (или градско пиеве) – териториално подразделение, исторически действащо в рамките на Миланското херцогство.
 Пиеве – седалище на пиеватик, административно подразделение на Полка на Бреша по време на венецианското управление (1428-1797 г.).
 Пиеве (или църковно пиеве) – от лат. plebem, малък църковен окръг (средновековна традиция в Централна и в Северна Италия), също и съвкупността от вярващите, принадлежащи към този окръг.

География

Общини 
 Пиев е френска община в департамент От Корс
 Чита дела Пиеве – италианска община в провинция Перуджа
 Пиеве Албиньола – италиански град в провинция Павия
 Пиеве д'Алпаго – италианска община в провинция Белуно
 Пиеве ди Боно-Прецо – италианска община в провинция Тренто
 Пиеве ди Кадоре – италиански град в провинция Белуно
 Пиеве дел Кайро – италиански град в провинция Павия
 Пиеве ди Ченто – италианска община в Метрополен град Болоня
 Пиеве ди Кориано – италиански град в провинция Мантуа
 Пиеве Емануеле – италианска община в Метрополен град Милано
 Пиеве Фисирага – италианска община в провинция Лоди
 Пиеве Фошана – италианска община в провинция Лука
 Пиеве дел Грапа – италианска община в провинция Тревизо
 Пиеве Лигуре – италианска община в метрополията на Генуа
 Пиеве а Ниеволе – италианска община в провинция Пистоя
 Пиеве д'Олми – италианска община в провинция Кремона
 Пиевепелаго – италианска община в провинция Модена
 Пиеве Порто Мороне – италианска община в провинция Павия
 Пиеве Сан Джакомо – италианска община в провинция Кремона
 Пиеве Санто Стефано – италианска община в провинция Арецо
 Пиеве ди Солиго – италианска община в провинция Тревизо
 Пиеве ди Теко – италианска община в провинция Империя
 Пиеве Тесино – италианска община в провинция Тренто
 Пиеве Торина – италианска община в провинция Мачерата
 Пиеве Вергонте – италианска община в провинция Вербано Кузио Осола

Подселища (frazioni) 
 Пиеве – подселище на община Бионе, провинция Бреша
 Пиеве –  подселище на община Куртароло, провинция Падуа
 Пиеве – подселище на община Порчия, провинция Порденоне
 Пиеве – подселище на община Скаленге, Метрополен град Торино
 Пиеве – подселище и общински център на Тремозине сул Гарда, в провинция Бреша
 Пиеве – подселище на община Вал ди Дзолдо, провинция Белуно
 Пиеве - подселище на Примиеро Сан Мартино ди Кастроца, в провинция Тренто
 Пиеве Каина – подселище на Маршано, в провинция Перуджа
 Пиеве Чезато – подселище на община Фаенца, провинция Равена
 Пиеве ди Компресето – подселище на община Гуалдо Тадино, провинция Перуджа
 Пиеве Корена – подселище на община Верукио, провинция Римини
 Пиеве ди Ледро – подселище на община Ледро, провинция Тренто
 Пиеве ди Ливиналонго – подселище на община Ливиналонго дел Кол ди Лана, провинция Белуно
 Пиеве ди Монти ди Вила – подселище на община Бани ди Лука, провинция Лука
 Пиеве а Риполи – подселище на община Черето Гуиди, в Метрополен град Флоренция
 Пиеве ди Роза – подселище на община Камино ал Таляменто, провинция Удине
 Пиеве Роса – подселище на община Баньоло ин Пиано, в провинция Reggio Emilia
 Пиеве Саличето – подселище на община Гуалтиери, провинция Реджо Емилия
 Пиеве Сан Маурицио – подселище на община Торе де Пиченарди, провинция Кремона
 Пиеве Санта Луче – подселище на община Санта Луче, провинция Пиза
 Пиевескола – подселище на община Казоле д'Елса, провинция Сиена
 Пиеве Терцани – част от община Пескароло ед Унити в провинция Кремона
 Ла Пиеве – подселище и общински център на Калчи в провинция Пиза
 Ла Пиеве – част от община Монтебелуна, в провинция Тревизо
 Пиевебелвичино – подселище на община Торебелвичино, провинция Виченца

Местности 
 Пиеве – местност в община Тренцано, провинция Бреша

Пояснителни страници